Willy Stucke ist der Name folgender Personen:

* Willy Stucke (Maler) (Wilhelm Stucke; 1880–1952), deutscher Maler 
 Willy Maria Stucke (1909–1987), deutscher Maler und Grafiker